Мюссе — фамилия. Известные носители:

 Мюссе, Альфред де (, 1810—1857) — французский поэт, драматург и прозаик, представитель позднего романтизма.
 Мюссе, Поль-Эдм де (, 1804—1880) — французский писатель, старший брат Альфреда де Мюссе.